Чемпіонат Полтавської області з футболу та Кубок Полтавської області з футболу у сезоні 2008 року. Переможцем Чемпіонату стає команда що посідає перше місце у Першій Лізі Полтавщини. Переможцем Кубку стає команда що здобуде перемогу у фіналі Кубка.

Перша ліга Полтавщини

Друга ліга Полтавщини

Друга ліга Полтавщини , група А 2008

 Команда «Максимка» (Лубни) знялася зі змагань; 
 З другого кола виступає команда «Харчовик» (Заводське).

Друга ліга Полтавщини , група Б 2008

 Команда «Нива» (Филенкове) виступала з другого кола;
 Команда «Маяк» (Котельва) у першому колі носила назву «Колос».

Див. також 
 Чемпіонат Полтавської області з футболу

Чемпіонат Полтавської області з футболу
2008 у футболі
2008 в українському спорті
2008 у Полтавській області